«Мальчи́шки» — название, имеющее несколько значений.

 «Мальчишки» — советская песня Аркадия Островского на стихи Игоря Шаферана.
 «Мальчишки» — советский фильм 1969 года.
 «Мальчишки» — советский фильм 1978 года.
 «Мальчишки» — картина Ф. П. Решетникова.

См. также 
 Мальчики